Копанское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ейского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Копанский сельский округ.

Административный центр — станица Копанская.

Население

Примечания 

Сельские поселения Ейского района Краснодарского края